"Saluzzo" pode significar:
 Saluzzo, comuna italiana do Piemonte
 Costigliole Saluzzo, comuna italiana do Piemonte
 Marquesado de Saluzzo, antigo Estado na Península Itálica

Desambiguações de topônimos